Первая столица — неофициальное название города Харькова.
Первая столица (телеканал) — харьковский телевизионный канал общественно-исторического направления. Основан в 1995 году.
Первая столица (водка) — марка водки.